Тадеуш Коцелл (, ( — ) — военный и государственный деятель Великого княжества Литовского, староста марковский (1764) и ошмянский (1772).

Биография 
Представитель литовского шляхетского рода Коцелл герба Пеликан. Сын старосты марковского Казимира Коцелла и Барбары Хоминьской (1730—1772). Сводный брат писаря скарбового литовского Юстиниана Немировича-Щита.

Староста марковский в 1764 году. Полковник Национальной кавалерии, генерал-майор войск литовских, представитель Станислава Августа Понятовского в Ошмянах в 1764 году. Староста ошмянский в 1772 году. Уполномоченный Комиссии по гражданскому и военному порядку в Ошмянском повете Виленской губернии в 1790 году.

Семья 
Супруга ― Анна Тышкевич, дочь каштеляна жмудского Юзефа Бенедикта Тышкевича. Дети ― Юзеф, Казимир Михал, Барбара, ― замужем за Анджеем Абрамовичем.

Примечания

Литература 
 Akt elekcyi Roku Tysiąć Siedemset Sześćdziesiątego Czwartego, Miesiąca Sierpnia, Dnia dwudziestego siódmego, s. 41
 Justynian Niemirowicz-Szczytt, [w:] Polski Słownik Biograficzny, T. 47, 2011 (informacje w biogramie przyrodniego brata)
 Józef Kociełł [w:] Polski Słownik Biograficzny, T. 13, 1967-68 (informacje w biogramie syna)
 Michał Kazimierz Kociełł [w:] Polski Słownik Biograficzny, T. 13, 1967-68 (informacje w biogramie syna)
 Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Spisy. T. I, Województwo Wileńskie XIV—XVIII wiek, pod red. A. Rachuby, Warszawa 2004, s. 301, 670.

Персоналии по алфавиту
Персоналии:Великое княжество Литовское
Старосты ошмянские